La Fondation Prince Pierre de Monaco fut créée le 17 février 1966 par le Prince Rainier III en hommage à son père, Pierre de Polignac (1895-1964), grand protecteur des Lettres et des Arts. Présidée aujourd’hui par Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, la Fondation a pour vocation de favoriser la création contemporaine dans les domaines littéraire, musical et artistique.

Les prix 
Le prix littéraire Prince Pierre de Monaco, créé en 1951, est attribué à un auteur de langue française de renom pour l'ensemble de son œuvre. Le conseil littéraire qui le décerne est composé d'académiciens, de membres de l'Académie Goncourt et d'écrivains représentant les lettres d'expression française d'autres pays (Belgique, Canada, Congo, Suisse), et il est présidé par S.A.R la Princesse de Hanovre, petite-fille de Pierre de Polignac. Il est doté d'une somme de .

Le prix de composition musicale, créé en 1960, récompense un compositeur pour une œuvre musicale récente. La Fondation commande de plus au lauréat une œuvre originale dont la création a lieu à Monaco. Depuis 2012, il est remis tous les 3 ans, et est doté d'une somme de . Il est présidé par Betsy Jolas.

Le prix international d'art contemporain, créé en 1965, est organisé par la Fondation Prince-Pierre depuis 1983. Présidé par S.A.R la princesse de Hanovre, il est doté d'un montant financier et d'un programme artistique avec une exposition et des publications. Depuis 2005, il récompense une œuvre d’art contemporain créée au cours des deux années précédentes par un artiste émergent.

Lauréats 
Les lauréats pour les trois prix (littérature, musique, art contemporain) sont présentés sur le site de la fondation, ainsi que les sélectionnés.

Prix littéraire

Prix de composition musicale

Prix international d'art contemporain 
 Sigles :
 (PR) = grand prix de S.A.S. le prince souverain Rainier III
 (PG) = prix de la fondation Princesse-Grace

Notes et références

Liens externes 
 Prix littéraire Prince Pierre de Monaco
 Prix de composition musicale Prince Pierre de Monaco
 Prix international d'art contemporain

Prix littéraire à Monaco
Distinction fondée en 1951
Distinction à Monaco